Ралли 2016 года (официально 13º Rally Guanajuato México) — третий этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 3 по 6 марта. Это 30-ый Ралли Мексики в истории и 13-ый в рамках чемпионата мира.

Победу одержал финн Яри-Матти Латвала, это его первая победа на мексиканском этапе и в сезоне, а также 16 в карьере.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 16,47 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году